Mario Frick, liechtensteini politikus és jogász, az ország miniszterelnöke 1993 és 2001 között
 Mario Frick, liechtensteini labdarúgó